Вильярроэль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вильярроэль, Гуальберто (1908—1946) — боливийский политический деятель, президент страны с декабря 1943 по июль 1946. 
 Вильярроэль, Мойсес (род. 1976) — чилийский футболист, участник Чемпионата мира 1998 года.
 Вильярроэль Ангуло, Мойсес (род. 1998) — боливийский футболист.
 Торрес Вильярроэль, Диего де (1694—1770) — испанский писатель, представитель позднего барокко.